Kangen bezeichnet:

 Kangen (Insel), eine Indonesische Insel
 Kangen (Ära), eine Ära nach japanischer Zeitrechnung
 Kangen (Musik), eine Unterkategorie eines höfischen japanischen Musikstils
 Kangen (Fluss), einen Fluss im Südsudan
 Kangen (Tennō), einen japanischen Tennō
 Kangen-Wasser, ein Markenname für alkalisches Wasser, welches mit Wasserionisatoren des japanischen Unternehmens Enagic hergestellt wird.